Een verkeersweg:
 N914 (België)
 N914 (Nederland), zie Provinciale weg 914

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing